Тони Стораро (Шумен, 2. август 1976) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Патрон авасъ}- (1996)
 -{Минижуп}- (2000)
 -{Имам само теб}- - са Деси (2001)
 -{Нема пари}- (2001)
 -{Live party}- (2002)
 -{Карай да върви}- (2003)
 -{Битмейн ашк}- (2004)
 -{За една жена}- (2005)
 -{Теб обичам}- (2006)
 -{Балканско сърце}- (2006)
 -{Best vol.1}- (2008)
 -{Тони Стораро}- (2009)
 -{60 hits collection.mp3}- (2010)
 -{Живея само за тебе}- (2014)
 -{I Zoi Mou}- (2017)

Спотови

ТВ верзије 

Рођени 1976.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи